Daban – comune rurale del Mali
 Eslourenties-Daban – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania
 Monti Chamar-Daban – catena montuosa lungo la costa sud-orientale del lago Bajkal in Russia
 Monti Sette-Daban – catena montuosa nella Russia siberiana orientale